Мамбе́тов — фамилия, распространённая преимущественно среди тюркских народов (казахи, киргизы и др.). Производная от имени Мамбет, которое в свою очередь является стяженной формой арабского имени Мухаммед.

 Известные носители
 Мамбетов, Азербайжан Мадиевич (1932—2009) — казахский режиссёр, педагог.
 Мамбетов, Анатолий (1954—2003) — кабардинский, советский актёр.
 Мамбетов, Асет Секенович (род. 1982) — казахстанский борец.
 Мамбетов, Ахмет Исмагулович (1908—1965) — советский государственный деятель, министр сельского хозяйства Казахской ССР (1952—1953).
 Мамбетов, Болот Мамбетович (1907—1990) — советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР, председатель Совета Министров Киргизской ССР (1961—1968).
 Мамбетов, Мырзабек (1929—2005) — Герой Социалистического Труда.
 Мамбетов, Рустем Икрамович (род. 1973) — российский борец греко-римского стиля.

 Женский вариант
 Мамбетова, Аккагаз (1923—2004) — заслуженная артистка Казахской ССР.
 Мамбетова, Сукеш (1909 — ?) — лишённая звания Героя Социалистического Труда.

См. также 
 Мамедов
 Маметова